Oksanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, astronome finlandaise
 (né en 1931), coureur de marathon finlandais
 (1911-1941), acteur et joueur finlandais de football
Lasse Oksanen (né en 1942), joueur finlandais en hockey sur glace
Sofi Oksanen (née en 1977), écrivaine finlandaise
 (né en 1987), joueur finlandais de football

Voir aussi
Trophée Lasse-Oksanen, récompense annuelle au hockey sur glace finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois